Чёрный лебедь (фильм):
 «Чёрный лебедь» — экранизация романа Рафаэля Сабатини, режиссёр — Генри Кинг.
 «Чёрный лебедь» — психологический триллер режиссёра Даррена Аронофски.